Ostrog (vesting), een type vesting
 Ostrog (plaats), een voormalig dorp in Rusland
 Ostróg (Racibórz), een stadsdeel van de Poolse stad Racibórz, voor 1945 bekend als Ostrog
 Ostrogklooster

Zie ook
 Ostroh, een stad in Oekraïne